Mortrée (gemeente), een gemeente in het Franse departement Orne.
Kanton Mortrée, een kanton van het departement Orne in Frankrijk.